Bitter Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

* Bitter Lake (New Mexico)
 Bitter Lake (North Dakota)
 Bitter Lake (Day County, Bristol East, South Dakota)
 Bitter Lake (Day County, Waubay, South Dakota)
 Bitter Lake (Miner County, South Dakota)
 Bitter Lake (Washington)